Энжеса ЕЕ-11 Уруту (;  — ядовитая змея семейства ямкоголовых) — бразильский колёсный бронетранспортёр. Разработан бразильской компанией  () в 1970 году и с 1974 года производился серийно. Машина была принята на вооружение бразильской армии и морской пехоты и поставлялась на экспорт в 20 государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Описание конструкции

Варианты

Эксплуатанты

Примечания

Ссылки 
 EE-11 Urutu на странице Аrmy-guide.com  
 EE-11 Urutu на странице Аrmyrecognition.com 
 EE-11 Urutu на странице Military-today.com  

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры Бразилии
Плавающие бронетранспортёры
11 Urutu